3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии за время Великой Отечественной войны формировался трижды:

 3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии (1-го формирования) — сформирован летом 1941 года, действовал на Северо-Западном фронте, к концу 1941 года разобран на отдельные дивизионы и расформирован.
 3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии (2-го формирования) — полк тяжёлых реактивных миномётов, действовал под Сталинградом, в ноябре-декабре 1942 года, расформирован.
 3-й гвардейский миномётный ордена Кутузова полк реактивной артиллерии — с августа 1943 года и до конца войны действовал в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса.